Луан Старова () е северномакедонски писател и дипломат с албански произход.

Биография 
Роден е през 1941 година в Поградец, Албания в семейството на Ариф Старова. Негов брат е политикът Вулнет Старова. Завършва филология в Скопския университет, след което защитава магистратура и докторат по френска литература и сравнително литературознание в Загребския университет. Преподава френска филология в Скопския университет.

Посланик е на Югославия в Тунис и към ООП в края на 80-те години. След отделянето на Република Македония от Югославия става първият посланик на страната във Франция. Акредитиран е и като посланик на страната в Испания, Португалия и ЮНЕСКО..

Автор е на научна и художествена литература на албански и македонски литературен език. Член е на Дружеството на писателите на Македония от 1970 година и на Македонския ПЕН център. Член е на Македонската академия на науките и изкуствата от 2003 година.

Библиография 
 Луѓе и мостови (пътеписна проза, 1971),
 Kutijte e pranveres (Границите на пролетта, роман, 1971),
 Barikadat e kohes (Барикадите на времето, пътеписи, 1976),
 Доближувања (есета и книжовни студии, 1977),
 Релации (есета и книжовни студии от балканските литератури, 1982),
 Кинеска пролет (пътеписна проза, 1984),
 Пријатели (пътеписи и есета, 1986),
 Континуитети (книжовни есеи, 1988),
 Митска птица (кратък роман, 1991),
 Песни од Картагина (поезия, 1991),
 Мостот на љубовта (роман, 1992),
 Татковите книги (роман, 1992),
 Време на козите (роман, 1993; българско издание: „Времето на козите“, Библиотека 48, С., 2003. ISBN 954-793-006-0).
 Балкански клуч (разкази, 1995),
 Француски книжевни студии – XX век (есета и книжовни студии, 1995),
 Атеистички музеј (роман, 1997),
 Пресадена земја (1998),
 Патот на јагулите (роман, 2000),
 Тврдина од пепел: сиџилите (роман, 2002),
 Ервехе: книга за една мајка (роман, 2005),
 Потрага по Елен Лејбовиц (роман, 2008),
 Љубовта на генералот (роман, 2008),
 Амбасади (спомени, 2007),
 Нови амбасади (спомени, 2011).

Носител е на наградите: „11 октомври“, „13 ноември“, „Григор Пърличев“, „Стале Попов“.

Родословие

Бележки 

Северномакедонски литературни историци
Северномакедонски филолози
Северномакедонски писатели
Постоянни делегати в ЮНЕСКО
Постоянни представители на Северна Македония
Посланици на Северна Македония във Франция
Посланици в Португалия
Посланици в Испания
Посланици на Югославия
Посланици в Тунис
Академици на МАНИ
Преподаватели в Скопския университет
Възпитаници на Загребския университет
Възпитаници на Скопския университет
Македонски албанци
Родени в Поградец